Барнсли () — метрополитенский район в церемониальном графстве Саут-Йоркшир в Англии. Административный центр — город Барнсли.

География 
Район расположен в северо-западной части графства Саут-Йоркшир, граничит на севере с графством Уэст-Йоркшир, на западе — с Дербишир.

Состав 
В состав района входят 5 городов:
 Барнсли
 Брирли (англ.)
 Пенистон (англ.)
 Уомбуэлл (англ.)
 Хойленд (англ.)

Примечания

Ссылки 

Административное деление Саут-Йоркшира
Метрополитенские районы Англии